Esistono diverse località che hanno il nome di Redange:
 Rédange, comune francese del dipartimento della Mosella;
 Redange, comune del Lussemburgo;
 Redange, cantone del Lussemburgo.